Fogo Island kan syfta på följande:

 Fogo Island (kommun), kommun i  Newfoundland och Labrador i Kanada.
 Fogo, ö i Kap Verde